Adele Faccio – attivista politica italiana
 Franco Faccio – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Ines Faccio – cestista italiana
 Luigi Faccio – partigiano e politico italiano
 Ricardo Faccio – allenatore di calcio e calciatore uruguaiano naturalizzato italiano